Улица Нова́торов — название улиц и других объектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Улицы

Казахстан 
 Улица Новаторов — улица в Усть-Каменогорске.

Россия 
 Улица Новаторов — улица в Екатеринбурге.
 Улица Новаторов — улица в Иркутске.
 Улица Новаторов — улица в Москве.
 Улица Новаторов — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Новаторов — улица в Рязани.
 Улица Новаторов — улица в Салавате.
 Улица Новаторов — улица в Казани. 
 Улица Новаторов — улица в Симферополе.
 Улица Новаторов — улица в Пскове.

Украина 
 Улица Новаторов — улица в Киеве.
 Улица Новаторов — улица в Николаеве.
 Улица Новаторов — улица в Одессе.

Станции метро

См. также 
 Бульвар Новаторов
 Новаторская улица (Санкт-Петербург)
 Проспект Новаторов
 Площадь Новаторов